Ви́ктор Гео́ргиевич Ким (, род. 27 июля 1955) — казахстанский кёрлингист, тренер по кёрлингу. Генеральный секретарь Ассоциации кёрлинга Республики Казахстан, член Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Познакомился с кёрлингом в 1998, во время посещения турнира по кёрлингу на зимней Олимпиаде 1998 в Нагано.

В 2003 создал Ассоциацию кёрлинга Республики Казахстан. Тогда же стал заниматься кёрлингом, готовясь к выступлениям в составе национальной мужской сборной. Первый тренер — Александр Кириков.

Достижения

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Интервью с президентом Ассоциации кёрлинга Республики Казахстан Владимиром КИМОМ 

Кёрлингисты Казахстана
Кёрлингисты по алфавиту
Тренеры Казахстана по кёрлингу